Borovnice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Borovnice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Borovnice (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Borovnice (okres Trutnov), gemeente in okres Trutnov
 Borovnice (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Borovnice (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice